Nykøbing kan avse:

 Nykøbing Falster – en stad på ön Falster i Danmark
 Nykøbing Mors – en dansk småstad på östra sidan av ön Mors
 Nykøbing Sjælland – en stad på nordvästra Själland i Danmark

Se även
 Nyköping – en svensk stad
 Nystad – en stad i landskapet Egentliga Finland i Finland